Комната смерти — название нескольких фильмов.
 Комната смерти (фильм, 1921) — короткометражный фильм американского режиссёра Альберта Расселла (на IMDb).
 Комната смерти (фильм, 2004) — телефильм совместного производства США и Великобритании (на IMDb).
 Комната смерти (фильм, 2007) — кинофильм французского режиссёра Альфреда Лота (на IMDb).
 Комната смерти (фильм, 2009) — кинофильм американского режиссёра  Джонатана Либсмана (на IMDb).